Kim Nam-joo (1946-1994), poeta sudcoreano
 Kim Nam-joo (1971-), attrice sudcoreana
 Kim Nam-joo (1995-), cantante sudcoreana, membro delle Apink